Шатен може да се односи на:

 Шатен (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Шатен (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр